Küdürlü – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Küdürlü – centro abitato del distretto di Qax, in Azerbaigian
 Küdürlü – centro abitato del distretto di Şəki, in Azerbaigian